Verino – cognome italiano
 Verino – prenome italiano